Open 13 2015 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP World Tour 250 w sezonie 2015 z cyklu Open 13 rozgrywany w dniach 16–22 lutego 2015 roku w Marsylii na kortach twardych w hali o puli nagród wynoszącej 565 735 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2015 w tenisie ziemnym
2015
2015 we Francji